Сноска:

 Сноска — помещаемые внизу полосы примечание, библиографическая ссылка, перевод иноязычного текста, связанное с основным текстом знаком сноски.
 «Сноска» — израильский фильм-драма 2011 года.